«Сантос» () — южноафриканский футбольный клуб из Кейптауна, ранее носивший название «Лайтбодис Сантос». Выступает в первой лига ЮАР. Домашние матчи проводит на стадионе «Этлоун Стэйдиум», вмещающем 30 000 зрителей.

История

Достижения

Местные 
 Победитель Премьер-лиги ЮАР (с 1996 года) — 1 (2001/02)
 Победитель Федерации Профессиональной Лиги ЮАР (FPL) — 6 (1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1990)
 Обладатель Кубка ЮАР — 5 (1985, 1988, 1990, 2001, 2003)
 Обладатель Кубка Восьми — 1 (2002)

Известные игроки 

  Муса Отиено
  Могоги Габонамонг
 Фрэнсис Чанса
  Жан-Марк Итье
  Рикардо Манетти
  Уэйн Робертс

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сайт Премьер-лиги ЮАР
 Статистика клуба на сайте RSSSF.com

Футбольные клубы ЮАР